Ніжність:

 Ніжність — позитивно забарвлене почуття.

У кіно 

 «Ніжність» — радянський драматичний фільм, знятий в 1966 році на кіностудії Узбекфільм режисером Ельєром Ішмухамедовим.
 «Ніжність» — фільм, знятий в 2009 році в жанрі детективного кіно режисером Джоном Полсоном.
 «Ніжність» — французька мелодрама 2011 року режисерів Давида і Стефана Фонкінос за романом Давида Фонкіноса.
 «Ніжність» — український короткометражний фільм 2013 року, реж. Анастасія Максимчук.
 «Ніжність» — італійський фільм 2017 року, реж. Джанні Амеліо.

Інше 
 Ніжність — оповідання Анрі Барбюса.
 Ніжність — пісня Олександри Пахмутової.
 Ніжність — роман Давіда Фоенкіноса.

Див. також 
 «Ніжність вовків» — німецький художній фільм, знятий у 1973 році. Трилер, у якому показано злочинний шлях німецького серійного вбивці Фріца Хаармана.

Посилання